Тойпиц () — город в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Даме-Шпревальд. Подчиняется управлению Шенкенлендхен. Население составляет 1831 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 47,99 км². Официальный код — 12 0 61 492.

Город подразделяется на 3 городских района.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бранденбурга